Ernesto Dias (Belém, 2 de janeiro de 1857 —  Belém, 1908) foi um maestro, flautista e compositor de música popular brasileira.

Compositores do Pará
Maestros do Pará
Flautistas do Pará
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Belém (Pará)